Název Retzbach má více obcí nebo míst:
 Retzbach (Dolní Rakousy) – rakouská obec v  Dolních Rakousích
 Retzbach (Zellingen) – část německé obce Zellingen v Bavorsku

Vodstvo
 Retzbach (přítok Gusenu) – přítok Gusenu v Horních Rakousích
 Retzbach (přítok Mohanu) – potok v Dolních Francích
 Retzbach (přítok Pulkau)
 Retzbach (přítok Traisenu) – přítok Traisenu v Dolních Rakousích

Rozcestníky - místopisné jméno